Платорий () е име на:

 Авъл Платорий Непот, управител на Тракия, суфектконсул 119 г., управител на Британия 122- 125 г. и започва строежа на Адриановия вал
 Авъл Платорий Непот Калпурниан Марцел, суфектконсул 160 г.